Wszechświęte ist Ortsname in Polen
Wszechświęte (Oleśnica), Niederschlesien
Wszechświęte (Sadowie),  Woiwodschaft Heiligkreuz